Henry Bacon peut désigner :
 Henry Bacon (1839-1912), peintre américain ;
 Henry Bacon (1866-1924), architecte américain ;
  (1948-), joueur de basket-ball américain.